V, может означать:
 В системе римских цифр число 5.
 V век — столетие, длившееся от 401 года до 500.
 V век до н. э. — столетие, длившееся от 500 года до 401 года до н. э.
 V — латинская буква. В связи с простой формой часто используется сочетание «V-образный» (например, V-образный двигатель)
 V — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы V (мтДНК)
 В химии V — символ ванадия.
 V-1, V-2 (от  (оружие возмездия)) — самолёт-снаряд (крылатая ракета), состоявшая на вооружении армии Германии в конце Второй мировой войны
 V — символ, используемый Вооружёнными силами России в качестве маркировки военной техники во время вторжения на Украину.
 В физике
 Вольт
 объём
 скорость
 абсолютная звёздная величина
 В информатике
 V-список — тип данных.
 v — обозначение логической дизъюнкции
 v. — сокращение для  «версия», обычно для программного обеспечения.
 , не путать с операционной системой Система V
 Компьютерные игры V, V-Rally, V-Rally 2
 Язык программирования

 В музыке
 V (Ви) — псевдоним вокалиста, танцора и участника к-поп-группы BTS.
 V(NEU) — группа.
 Marco V — музыкант.
 V (альбом) — несколько альбомов.
 V Lucerně — альбом.
 V (альбом Ванессы Хадженс)
 V (альбом Maroon 5)
 Прочее
 Иногда символом V заменяют:
 стрелку (или направление) вниз. Для обозначения других направлений используют символы ^, < и >.
 символ галочка.
 женское нижнее белье стринги (точнее их разновидность — V-стринги).
 слово «Victory» — победа (Также это дало название жесту — знак V, см. Виктория (жест))
  — телевизионная франшиза о пришельцах, состоящая из нескольких фильмов и телесериалов:
 V (Знак победы) — мини-сериал 1983 г.
 V — телесериал Vизитёры 2009 года
 V легион Жаворонков
 V Македонский легион
 V военный округ
 V Вселенский собор

См. также 
 
 V.

Примечания